Die Liste der Spieler von Wigan Athletic umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Wigan Athletic seit dessen Aufnahme in die Football League 1978 mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic in der Football League und der Premier League absolvierte.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic in der Football League und der Premier League erzielte.
 FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic im League Cup absolvierte.
 Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic im League Cup absolvierte.
 Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: UEFA Europa League, Football League Trophy und Play-off-Spiele in der Football League.
 Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wigan Athletic in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wigan Athletic in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Spielerliste 
Stand: Ende der Saison 2021/22

Literatur 
 
  und sämtliche weitere Ausgaben bis 2010/11

Weblinks 
 WIGAN ATHLETIC : 1978/79 - 2013/14 in der Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Database, abgerufen am 7. August 2011

!
Wigan Athletic
Fussballspieler Wigan Athletic